

Patronymes 
Ivankov (masculin ; ) ou Ivankova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anastasia Ivankova (1991-), gymnaste rythmique biélorusse
 Dimitar Ivankov (1975-), footballeur bulgare
 Ivan Ivankov (1975-), gymnaste biélorusse

Patronyme russe